В нижеследующей таблице приведена наглядная история открытия планет Солнечной системы и их спутников. Исторически имена некоторых планет и их естественных спутников не всегда соответствуют тем, что были присвоены им на момент открытия. В таблице планеты выделены курсивом (например, Земля), а естественные спутники — жирным шрифтом (например, Титан).

Обозначения в графе открытия:
 I — дата первого изображения
 О — дата первого визуального наблюдения
 P — дата объявления об открытии и первая публикация
* Примечание: У отмеченных спутников довольно сложная история открытия. Некоторые спутники после открытия были потеряны, в случае с другими потребовалось несколько лет, чтобы доказать их существование. Часть спутников была обнаружена после изучения снимков от аппаратов «Вояджер», спустя несколько лет после их получения.


Цветовые обозначения
Планеты и их естественные спутники отмечены следующими цветами:
Планеты

Карликовые планеты

Доисторическая эпоха

XVII век

XVIII век

XIX век

Первая половина XX века

Вторая половина XX века

XXI век

См. также 
 Список объектов Солнечной системы по размеру
 Список планетоподобных объектов
 Список астероидов

Примечания 

Спутники планет Солнечной системы
Хронология исследования космоса
История астрономии
Планеты Солнечной системы
Списки:Астрономия